Алекса́ндр Толмачёв: Толмачёв, Александр Иннокентьевич (1903—1979) — советский ботаник, специалист в области ботанической географии, систематики растений и флористики.
  (1955—2020) — ростовский журналист и главный редактор.
 Толмачёв, Александр Петрович (род. 1957) — советский и казахстанский футболист.
 Толмачёв, Александр Романович (род. 1993) — российский политик, депутат Государственной думы VIII созыва.
 Толмачёв, Александр Фёдорович (1910—1983) — советский фигурист, арбитр, спорторганизатор.
 Толмачёв, Александр Фёдорович (1913—1979) — гвардии майор, Герой Советского Союза.

Примечания